Mit dem Silbernen Fußballschuh 1963 wurde zum ersten Mal der DDR-Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Die Redaktion der Zeitschrift Die neue Fußballwoche hatte eine Umfrage zur Wahl des besten Spielers der Saison 1962/63 durchgeführt, an der sich bis zum 25. Mai 1963 insgesamt 42 Sportredaktionen der DDR beteiligt und auf Tippscheinen die sechs besten Fußballer mit Punkten (zehn Punkte für den Favoriten, für die weiteren Plätze absteigend sieben, fünf, drei, zwei und einen Punkt) bewertet hatten. Ausschlaggebend sollten neben den sportlichen Leistungen auch die „charakterlichen Qualitäten des Aktiven“ sein. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte Manfred Kaiser, dem am 22. Juni 1963 im Berliner Presseclub der silberne Fußballschuh als Fußballer des Jahres überreicht wurde.

Ergebnis 
Die Maximalpunktzahl lag bei 420 Punkten. Angegeben ist das Alter zur Saisonmitte am 31. Dezember 1962.

Literatur 
 „Fußballer des Jahres“ gesucht. In: Berliner Zeitung vom 1. Mai 1963, S. 8.
 Manfred Kaiser „Fußballer des Jahres“. In: Berliner Zeitung vom 25. Juni 1963, S. 7.

Silberner Fußballschuh
Fußball 1963
Preisverleihung 1963